The Sims 3: Acelerando  (Brasil) / Os Sims 3: A Vida ao Mais Alto Nível! (Portugal) (The Sims 3: Fast Lane Stuff em inglês) é a segunda coleção de objetos de The Sims 3 lançado em 7 de setembro de 2010 nos Estados Unidos e em 27 de setembro de 2010 no Brasil.

Troque de marcha e leve seus Sims para um passeio com The Sims 3: Fast Lane. Pela primeira vez numa coleção de objetos, seus Sims vão ter carros novos junto com móveis, decorações e aparelhos em quatro estilos de vida distintos e baseados nos automóveis. Seus Sims vão incorporar o estilo de vida de um  veloz? Ou passear em automóveis clássicos de luxo com os figurões? Eles vão se rebelar com vestidos de pin-ups e trajes rockabilly? Ou buscar uma vida de intriga com aparelhos e automóveis sensuais da temática de espionagem? Qualquer que seja o estilo de vida deles, The Sims 3 Acelerando Coleção de Objetos leva seus Sims para a viagem de suas vidas!

Atualização 
 Para instalar "The Sims 3 Acelerando Coleção de Objetos", requer a atualização para o The Sims 3 (1.22.9)

Pacotes de expansão de The Sims